Smygsångare kallas ett antal fågelarter ur tre släkten i familjen gräsfåglar inom ordningen tättingar:
 Elaphrornis
 Bradypterus
 Locustella

Referenser 

Gräsfåglar